Der Kremlin Cup 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Oktober 2000 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie das Turnier in Moskau zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Erfolgreicher Titelverteidiger im Einzel war der Russe Jewgeni Kafelnikow, der damit zum vierten Mal in Folge das Turnier für sich entscheiden konnte. Dies war nach zwei Doppeltiteln und dem Sieg bei den Olympischen Spielen der zweite Erfolg für Kafelnikow in dieser Saison und der 22. Titel bei einem Einzelturnier in seiner Karriere. Er besiegte im Finale den Deutschen David Prinosil in zwei Sätzen.
Prinosil konnte dafür an der Seite des Schweden Jonas Björkman das Doppelturnier gewinnen. Das deutsch-schwedische Doppel trat damit die Nachfolge von Justin Gimelstob und Daniel Vacek, die in diesem Jahr beide nicht antraten. Für Prinosil war es der zweite Doppeltitel in diesem Jahr und der achte seiner Karriere. Björkman entschied zum ersten Mal in diesem Jahr ein Doppelturnier für sich, konnte sich allerdings schon über 20 weitere in seiner Karriere erfreuen. Es war das erste Mal, dass Prinosil und Björkman zusammen erfolgreich waren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski